Tour de France 2002 startede i Luxenborg og sluttede i Paris. Storfavoritten var Lance Armstrong, som vha doping havde vundet touren i 1999, 2000 og 2001. Team ONCE havde mange favoritter med Joseba Beloki som blev nummer 3 året før, Igor González de Galdeano som blev nummer 5 året før og Marcos Serrano nr 9 året før.
Kelme kom også med et stærkt hold. De havde Oscar Sevilla med som blev nummer året før og nr 2 i Vuelta a España.
Kelme havde også Santiago Botero med som blev nr 8 året før.

Team CSC-Tiscali`s bjerg-rytter Laurent Jalabert vandt bjergtrøjen foran Mario Aerts og Santiago Botero. Robbie McEwen tog den grønne trøje foran Erik Zabel og Stuart O'Grady.

Den hvide ungdoms-trøje tog Fassa Bortolos Ivan Basso. Han vandt den foran
Nicolas Vogondy og Christophe Brandt.

Resultat

Samlet stilling

Etaperne

Referencer

Eksterne henvisninger

2002
Cykelløb i 2002